Pinkston ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence Pinkston (1900–1961), US-amerikanischer Kunstspringer
 Elizabeth Becker-Pinkston (1903–1989), US-amerikanische Wasserspringerin
 Jason Pinkston (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Rob Pinkston (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Russell Pinkston (* ?), US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Ryan Pinkston (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Todd Pinkston (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler